Cserne, női keresztnév
 Cserne, község Szlovákiában, a Zsolnai kerület Csacai járásában